Мекленбург-Шверін, або Шверінський Мекленбург () — історичний регіон в Північній Німеччині, центральна частина Мекленбургу зі столицею в Шверіні.

 1701—1815: Герцогство Мекленбург-Шверінське
 1815—1918: Велике герцогство Мекленбург-Шверін
 1918—1934: Вільна держава Мекленбург-Шверін